Frederick Smith (1805-1879) – brytyjski entomolog
 Frederick Smith (1872-1930) – brytyjski polityk
 Frederick M. Smith (1874-1946) – amerykański duchowny
 Frederick W. Smith (ur. 1944) – amerykański biznesmen